Sneeuwleeuw, een fabeldier in Tibet en op de Vlag van Tibet
Tibet: Cry of the Snow Lion, een filmdocumentaire over Tibet van regisseur Tom Peosay